Гольцово — топоним; название населённых пунктов:

Россия 
 Гольцово — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Гольцово — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Гольцово — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Гольцово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Гольцово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Гольцово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Гольцово — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Гольцово — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Гольцово — деревня в Сандовском районе Тверской области.

См. также 
 Гольцово — озеро на Северном острове архипелага Новая Земля.